Josef Hegenbarth
 Olaf Hegenbarth
 Wolke Hegenbarth
 Johannes Hegenbarth, znany jako Hannes Hegen